Drop Shot steht für:

 drop shot, Stoppball beim Tennis, siehe Tennis #Stoppball
 Drop Shot, Band aus der Myron-Bolitar-Reihe von Harlan Coben, siehe Myron-Bolitar-Reihe #Band 2: Drop Shot (dt.: Schlag auf Schlag)
 Drop-Shot-Angeln, Methode zum Raubfischangeln, siehe Angeln (Fischfang) #Drop-Shot-Angeln
 BC Drop Shot, niederländischer Badmintonverein

siehe auch:
 Drop